Treća hrvatska nogometna liga je u sezoni 2013./14. igrana u pet skupina - Istok, Jug, Sjever, Središte i Zapad.

Istok

Jug

Sjever

Središte

Zapad

Poveznice 
 MAXtv Prva Liga 2013./14.
 2. HNL 2013./14.
 4. rang HNL-a 2013./14.
 5. rang HNL-a 2013./14.
 6. rang HNL-a 2013./14.
 7. rang HNL-a 2013./14.
 Hrvatski nogometni kup 2013./14.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2013./14., 3. HNL
 BŠK Zmaj Blato, 3. HNL Jug 2013./14., rezultati i ljestvica po kolima 
  

2013-14 
 3